Owu ist der Name:
 eines Staats der Yoruba, siehe Owu (Yoruba)
 von George Owu (* 1982), ghanaischer Fußballtorhüter
 Owu (Fluss), Nebenfluss des Ogun

OWU steht als Abkürzung für:
 Ohio Wesleyan University

OWU